Умиле́ние:

 Умиле́ние, или Елеу́са, — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи.
 
 Умиле́ние — нежное, тёплое чувство, вызываемое чем-либо трогательным, а также соответствующее состояние человека.
 Умиле́ние — христианская добродетель.

См. также 
 Умиленье — село в Галичском районе Костромской области России.

Примечания